Иванов, Дмитрий Олегович: Иванов, Дмитрий Олегович (род. 1967) — российский неонатолог.
 Иванов, Дмитрий Олегович (род. 1970) — советский и российский хоккеист. Тренер.